Нюрнбергер, Август (1854—1910) — германский католический богослов, историк церкви, педагог и научный писатель.
 Нюрнбергер, Вольдемар (1818—1869) — германский врач и писатель.
 Нюрнбергер, Йозеф Эмиль (1779—1848) — германский математик, писатель и переводчик.